Kaliska (gemeente)
 Kaliska (gemeente Kaliska)
 Kaliska (gemeente Lubichowo)
 Kaliska (powiat Koniński)
 Kaliska (powiat Włocławski)